kangur – rodzaj torbaczy
 kangurowate – rodzina torbaczy
 "Kangur" – transporter opancerzony z okresu II wojny światowej
 Kangur Matematyczny – konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych